Apios kan avse:

 Apios (monosackarid) – en monosackarid, en hexos, som förekommer i små mängder i pektin
 Apios (växter) – ett släkte av ärtväxter